Christian Fenger er navnet på flere personer:

 Christian Fenger (1773-1845) – dansk kirurg
 Christian Fenger (1840-1902) – dansk-amerikansk kirurg